Stubberud ist der Familienname von:
 Jørgen Stubberud (1883–1980), norwegischer Zimmerer und Polarforscher

Sonstiges:
 Mount Stubberud, Berg in der Ross Dependency, Antarktika